165-річчя з дня народження Карла Маркса — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 29 березня 1983 року. Монета присвячена 165-річчю з дня народження Карла Маркса (1818—1883) — німецькго атеїста-філософа, соціолога, економіста, політичного журналіста, громадського діяча, основоположника наукового комунізму, вчителя і вождя міжнародного пролетаріату.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році. У 1988 році було викарбувано спеціальну серію цього рубля для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу монети дата випуску: «1983», вище дати позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Погрудний портрет Карла Маркса, зображений в анфас. Ліворуч від портрета по центру дата-роки життя «1818/1883», під портретом напис: «КАРЛ МАРКС».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: А. В. Козлов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 70-80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 120—150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru

Монети СРСР